

Pessoas
Sigmund Freud, famoso criador da psicanálise

Entretenimento
Freud, Além da Alma, filme de 1962 dirigido por John Huston

Outros
Freud Museum, museu biográfico em Londres
4342 Freud, asteroide

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes judaicos